

Palmarès
 Mondiali
Tokyo 2019: oro nei 60 kg.

 Giochi europei
Minsk 2019: oro nei 60 kg.

Vittorie nel circuito IJF

Collegamenti esterni